PS1, PS-1, PS/1 или PS One может относиться к:
 IBM PS/1 — серия персональных компьютеров фирмы IBM.
 Pan-STARRS-1 — американский телескоп, является первым телескопом программы Pan-STARRS.
 .ps1 — расширение файлов Windows PowerShell.
 PlayStation — первая в серии игровых приставок PlayStation.
 Переменная окружения UNIX PS1, используемая в некоторых оболочках для отображения запроса ввода